Coopersburg (Akkrum), een gebouw in Akkrum
 Coopersburg (Pennsylvania), een plaats in Pennsylvania